Атемпан има више значења:

 Општина Атемпан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атемпан (Атемпан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику